«Пятница» — популярная городская легенда о неудачной попытке Королевского флота Великобритании рассеять распространённое суеверие моряков, что любое судно, вышедшее в плавание в пятницу, ожидает несчастье. Никогда и никем не было представлено никаких доказательств существования корабля, о котором идёт речь в этой легенде.

Изложение легенды 
Якобы в XIX веке руководство Королевского флота Великобритании решило избавится от старого морского суеверия. По преданию судно, вышедшее в рейс в пятницу, неминуемо постигнет неудача. Специально созданная комиссия приняла решение назвать судно «HMS Friday». Киль его был заложен в пятницу, на воду судно спустили также в пятницу, а в свой первый и последний рейс из Англии оно начало в пятницу 13 числа неизвестного месяца под командованием специально найденного Джеймса Фрайди («Пятница»). По легенде судно пропало вместе с экипажем.

Достоверность существования и судно в культуре 
В списках Ллойда данное судно не числилось и не числится, иные источники того времени также о нём умалчивают, хотя судя по легенде, судно было достаточного размера, чтобы быть обязательно учтённым при отплытии. Тем не менее, в XX веке данную историю часто пересказывали как факт. Когда возникла эта история, точно не известно, но, по меньшей мере, она возникла не позже 1970-х годов, когда Дейв Аллен на BBC рассказал о ней в эфире.

Примечания 

Вымышленные суда и корабли
Городские легенды